Caulanthus inflatus est une espèce végétale de la famille des Brassicaceae, originaire du sud-ouest des États-Unis.

Description morphologique

Appareil végétatif

Appareil reproducteur

Répartition et habitat

Systématique

Notes et références

Liens externes 

 
 

Brassicaceae